Эвакуация — организованное перемещение людей, материальных и культурных ценностей в безопасные места. 

В кинематографе:
 «Эвакуация» — финский художественный фильм (1956).
 «Эвакуация» — американский художественный фильм (2021).

См. также: